Меджи́бож (Межи́бож, Меджи́буж, Межи́бужье) (, ) — посёлок городского типа на Украине, в
Хмельницком районе (до реформы 2020 года в Летичевском районе) Хмельницкой области.

Посёлок расположен при впадении реки Бужок в Южный Буг, за 20 км от железнодорожной станции Деражня на линии Гречаны — Жмеринка-Подольская.

История 

Поселение основано в XII веке, впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1146 годом.

Частично сохранились остатки городища XI—XIII веков, свидетельствующие, что Меджибож был хорошо укреплённым приграничным пунктом.

В начале XIII в. Меджибож был присоединён к Владимирско-Галицкому княжеству, но в 1229 г. опять стал самостоятельным уделом. Входил в Галицко-Волынское княжество.

В 1241 году был захвачен татаро-монголами. Для защиты от врагов возвели стены, выкопали рвы.

В 1331 году захвачен литовским князем Ольгердом, который отдал его своим сыновьям Кориатовичам, которые и построили здесь знаменитый замок, что находится на полуострове между реками Богом и Бужком.

Укреплённый на протяжении XVI—XVII веков, замок не отваживался брать приступом даже Крымский хан, когда в 1615 году ходил походом на Подолье.

Магдебургское право с 1593 года.

В 1740—60 годах здесь жил основатель хасидского движения Исраэль Бааль Шем Тов, поэтому город считается родиной хасидского движения в иудаизме.

В 1793 году Меджибож вошёл в состав Российской империи и стал местечком Летичевского уезда Подольской губернии.

В период с 1874 года по 1914 год недалеко находился летний лагерный сбор Киевского военного округа. В 1912 году местная мещанская верхушка подала Министерству внутренних дел прошение о переименовании местечка Меджибожа в город Бородино - однако, в 1915 году решением мещанского схода от данного намерения отказалась, и переименование не состоялось. 

С 1924 года — посёлок городского типа.

В ходе Великой Отечественной войны с 8 июля 1941 года до 24 марта 1944 года посёлок был оккупирован немецкими войсками.

В январе 1989 года численность населения составляла 1965 человек.

По состоянию на 1 января 2013 года население составляло 1480 человек.

Холокост в Меджибоже 
Для немецких властей Меджибож был важен из-за своего положения: по городу проходила дорога, идущая в Проскуров (ныне Хмельницкий) и Винницу, которую оккупационные власти планировали превратить в автобан. В Виннице находился бункер «Вервольф», бывший ставкой Гитлера на советской территории.

Красная армия отступила из города 8 июля 1941 года. Были до основания разрушены дом учения Баал-Шем-Това и еврейское кладбище. Евреи Меджибожа и Летичева были согнаны в гетто, откуда Организация Тодта получала рабскую силу для постройки дороги. Это строительство отложило уничтожение еврейского населения: евреи соседних поселений были убиты айнзацгруппами почти сразу после того, как германские войска вступали туда. После окончания строительства в 1942 году в промежутке между 21 августа и 31 октября прошли три массовые казни, во время которых все евреи города были убиты. По советским данным, число жертв Холокоста, захороненных в оврагах к западу от Меджибожа, составляет 2558 человек.

Достопримечательности 
 Меджибожский замок XIV—XVI веков.
 Дворец XVI века на территории замка.
 Руины Троицкого костёла (1632 г.).
 Исторический музей. На его стене находится мемориальная доска о посещении Тарасом Шевченко Меджибожа в 1846 году.
 Старинное еврейское кладбище.

Палеолит 
  — раннепалеолитическая стоянка возрастом 0,38—1 млн лет. Среди мелких и средних млекопитающих в Меджибожа 1 представлены Marmota sp.; Trogontherium cuvieri; Trogontherium cf. minus; Micromys sp., Clethrionomys glareolus; Arvicola mosbachensis; Microtus agrestis; Microtus nivaloides; Microtus arvalidens. Технико-типологические особенности материала 1 горизонта Меджибожа А укладываются в рамки Mode I (олдованской), присущего галечным индустриям начального этапа становления первобытной культуры. Наиболее молодые комплексы, несмотря на свой сравнительно поздний возраст (порядка 400 тыс. л. н.). В Меджибож 1 и Меджибож А свидетельства пребывания человека (каменные изделия, кости с признаками модификации, предполагаемые очаги) охватывают значительный хронологический интервал: от 0,4 млн до, предположительно, 1,2 млн лет назад. В Меджибож 1 верхний нижнепалеолитический слой коррелирует с межледниковьем гольштейн-лихвин (морская изотопная стадия 11 (MIS 11)). В Меджибож 1 слои 13—16 относятся к периоду 200—600 тыс. лет назад. Меджибожу 1 по составу фауны аналогичны западноевропейские стоянки Терра Амата и Кани Л’Эпинет, датирующиеся в пределах ~300—400 тыс. лет назад. Возраст седиментов нижнего аллювиального цикла термолюминисцентным методом датируется возрастом 390±30тыс. лет назад, что соотносится с возрастом стоянки, определённым по морфологии зубов мелких грызунов. В Меджибож А археологические артефакты обнаружены в отложениях завадовского (МIS 11), лубенского (МIS 13-15), мартоношского (МIS 17-19) и широкинского (МIS 21-35) этапов. Образец AT29 из слоя 1 Меджибожа A методом электронного спинового резонанса датируется возрастом не менее 379 тыс. лет назад (LU). AT41 из слоя 16a Меджибожа 1 — 373,2±16,6 тыс. лет назад, AT44 — 399,0±11,4 тыс. лет назад, что коррелирует с MIS 11, AT45 — 398±17 тыс. лет назад, что коррелирует с MIS 11. Свидетельствами использования огня людьми в Меджибоже А являются очаги в верхних её слоях — одни из самых древних, обнаруженных в Восточной Европе. Время функционирования верхних слоев Меджибожа 1 (слой 16а) и Меджибожа А (слой 1) относится к интервалу 380—400 тыс. лет назад.

Галерея

Известные люди 
В Меджибоже родились:
 Кваша, Гершко Иосифович — российский журналист, математик и переводчик.
 Нестеровский, Никифор Авраамович — полковник Русской армии, комбриг Красной Армии.
 Гизис, Николай Лазаревич — полный кавалер Ордена Славы.
 Гроза, Сильвестр Венжик — польский писатель.
 Зоська Верас — белорусская поэтесса и художница.
 Бринд, Абрам Исаакович (1896—1979) — советский дерматовенеролог.

См. также 
 Меджибожский замок

Примечания

Ссылки 

 
 Неофициальный сайт Меджибожа
 
 История Еврейской общины Меджибожа

Посёлки городского типа Хмельницкой области
Бывшие еврейские местечки Украины
Хасидские места